El término Pervomaiski  o Pershamaiski (en bielorruso: Першамайск) puede referirse a:

(Pershamaiski) 

Pershamaiski (Brest), localidad de la provincia de Brest, en Bielorrusia.
Pershamaiski (Karelichy, Goradnia), localidad del raión de Karelichy de la provincia de Goradnia, en Bielorrusia.
Pershamaiski (Lida, Goradnia), localidad del raión de Lida de la provincia de Goradnia, en Bielorrusia.
Pershamaiski (Buda-Kashaliova, Gomel), localidad del raión de Buda-Kashaliova de la provincia de Gomel, en Bielorrusia.
Pershamaiski (Danilavichy, Vetka, Gomel), localidad del selsovet de Danilavichy del raión de Vetka de la provincia de Gomel, en Bielorrusia.
Pershamaiski (Sviatsílavichy, Vetka, Gomel), localidad del selsovet de Sviatsílavichi del raión de Vetka de la provincia de Gomel, en Bielorrusia.
Pershamaiski (Chachersk, Gomel), localidad del raión de Chachersk de la provincia de Gomel, en Bielorrusia.
Pershamaiski (Dóbrush, Gomel), localidad del raión de Dóbrush de la provincia de Gomel, en Bielorrusia.
Pershamaiski (Barisov, Minsk), localidad del raión de Barisov de la provincia de Minsk, en Bielorrusia.
Pershamaiski (Valozyn, Minsk), localidad del raión de Valozyn de la provincia de Minsk, en Bielorrusia.
Pershamaiski (Kapyl, Minsk), localidad del raión de Kapyl de la provincia de Minsk, en Bielorrusia.

Pervomaiski (Kazajistán), localidad de Kazajistán.

Pervomaiski (Kirguistán), localidad de Kirguistán.

Pervomaiski (Guiaguínskaya, Adiguesia), localidad del raión de Gisgínskaya de la república de Adiguesia, en Rusia.
Pervomaiski (Maikop, Adiguesia), localidad del raión de Maikop de la república de Adiguesia, en Rusia.
Pervomaiski (Kotlas, Arcángel), localidad del raión de Kotlas del óblast de Arcángel, en Rusia.
Pervomaiski (Plesetsk, Arcángel), localidad del raión de Plesetsk del óblast de Arcángel, en Rusia.
Pervomaiski (Ileza, Ustia, Arcángel), localidad del municipio de Ileza del raión de Ustia del óblast de Arcángel, en Rusia.
Pervomaiski (Lijachevo, Arcángel), localidad del municipio de Lijachevo del raión de Ustia del óblast de Arcángel, en Rusia.
Pervomaiski (Abzelilovo, Bashkortostán), localidad del raión de Abzelilovo de la república de Bashkortostán, en Rusia
Pervomaiski (Blagovar, Bashkortostán), localidad del raión de Blagovar de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Pervomaiski (Chishmy, Bashkortostán), localidad del raión de Chishmy de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Pervomaiski (Kigí, Bashkortostán), localidad del raión de Kigí de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Pervomaiski (Salabat, Bashkortostán), localidad del raión de Salabat de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Pervomaiski (Steplibáshevo, Bashkortostán), localidad del raión de Steplibáshevo de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Pervomaiski (Ufá, Bashkortostán), localidad del raión de Ufá de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Pervomaiski (Istopki, Klímovo, Briansk), localidad del municipio de Istopki del raión de Klímovo del óblast de Briansk, en Rusia.
Pervomaiski (Sytaya Buda, Klímovo, Briansk), localidad del municipio de Sytaya Buda del raión de Klímovo del óblast de Briansk, en Rusia.
Pervomaiski (Klintsy, Briansk), localidad del raión de Klintsy del óblast de Briansk, en Rusia.
Pervomaiski (Nablia, Briansk), localidad del raión de Nablia del óblast de Briansk, en Rusia.
Pervomaiski (Pochep, Briansk), localidad del raión de Pochep del óblast de Briansk, en Rusia.
Pervomaiski (Pogar, Briansk), localidad del raión de Pogar del óblast de Briansk, en Rusia.
Pervomaiski (Starodub, Briansk), localidad del raión de Starodub del óblast de Briansk, en Rusia.
Pervomaiski (Unecha, Briansk), localidad del raión de Unecha del óblast de Briansk, en Rusia.
Pervomaiski (Vygonichi, Briansk), localidad del raión de Vygonichi del óblast de Briansk, en Rusia.
Pervomaiski (Zhiriátino, Briansk), localidad del raión de Zhiriátino del óblast de Briansk, en Rusia.
Pervomaiski (Zhúkovka, Briansk), localidad del raión de Zhúkovka del óblast de Briansk, en Rusia.
Pervomaiski (Cheliábinsk), localidad del óblast de Cheliábinsk, en Rusia.
Pervomaiski (Karacháyevo-Cherkesia), localidad de la república de Karacháyevo-Cherkesia, en Rusia.
Pervomaiski (Kírov), localidad del óblast de Kírov, en Rusia.
Pervomaiski (Komi), localidad de la república Komi, en Rusia.
Pervomaiski (Abinsk, Krasnodar), localidad del raión de Abinsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Pervomaiski (Armavir, Krasnodar), localidad del ókrug urbano de Armavir del krai de Krasnodar, en Rusia.
Pervomaiski (Beloréchensk, Krasnodar), localidad del raión de Beloréchensk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Pervomaiski (Goriachi Kliuch, Krasnodar), localidad del ókrug urbano de Goriachi Kliuch del krai de Krasnodar, en Rusia.
Pervomaiski (Shkurinskaya, Kushchóvskaya, Krasnodar), localidad del municipio de Shkurinskaya del raión de Kushchóvskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Pervomaiski (Pervomaiski, Kushchóvskaya, Krasnodar), localidad del municipio de Pervomaiski del raión de Kushchóvskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Pervomaiski (Oktiabrski, Krasnoarméiskaya, Krasnodar), localidad del municipio de Oktiabrski del raión de Krasnoarméiskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Pervomaiski (Kurgáninsk, Krasnodar), localidad del raión de Kurgáninsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Pervomaiski (Leningrádskaya, Krasnodar), localidad del raión de Leningrádskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Pervomaiski (Mostovskói, Krasnodar), localidad del raión de Mostovskói del krai de Krasnodar, en Rusia.
Pervomaiski (Novokubansk, Krasnodar), localidad del raión de Novokubansk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Pervomaiski (Pávlovskaya, Krasnodar), localidad del raión de Pávlovskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Pervomaiski (Staronizhestebliyevskaya, Krasnoarméiskaya, Krasnodar), localidad del municipio de Staronizhestebliyevskaya del raión de Krasnoarméiskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Pervomaiski (Tbilískaya, Krasnodar), localidad del raión de Tbilískaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Pervomaiski (Vyselki, Krasnodar), localidad del raión de Vyselki del krai de Krasnodar, en Rusia.
Pervomaiski (Yeisk, Krasnodar), localidad del raión de Yeisk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Pervomaiski (Griazi, Lípetsk), localidad del raión de Griazi del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Pervomaiski (Izmálkovo, Lípetsk), localidad del raión de Izmálkovo del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Pervomaiski (Istra, Moscú), localidad del raión de Istra del óblast de Moscú, en Rusia.
Pervomaiski (Kolomna, Moscú), localidad del raión de Kolomna del óblast de Moscú, en Rusia.
Pervomaiski (Nizhni Nóvgorod), localidad del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Pervomaiski (Mariovo, Nóvgorod), localidad del raión de Mariovo del óblast de Nóvgorod, en Rusia.
Pervomaiski (Okúlovka, Nóvgorod), localidad del raión de Okúlovka del óblast de Nóvgorod, en Rusia.
Pervomaiski (Abdúlino, Oremburgo), localidad del raión de Abdúlino del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Pervomaiski (Oremburgo), localidad del raión de Oremburgo del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Pervomaiski (Pervomaisk, Oremburgo), localidad del raión de Pervomaisk del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Pervomaiski (Svetli, Oremburgo), localidad del raión de Svetli del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Pervomaiski (Osetia del Norte), localidad de la república de Osetia del Norte - Alania, en Rusia.
Pervomaiski (Bagáyevskaya, Rostov), localidad del raión de Bagáyevskaya del óblast de Rostov, en Rusia.
Pervomaiski (Kagalnitskaya, Rostov), localidad del raión de Kagalnitskaya del óblast de Rostov, en Rusia.
Pervomaiski (Gluboki, Rostov), localidad del raión de Gluboki del óblast de Rostov, en Rusia.
Pervomaiski (Kashari, Rostov), localidad del raión de Kashari del óblast de Rostov, en Rusia.
Pervomaiski (Dolotinka, Krasni Sulín, Rostov), localidad del municipio de Dolotinka del raión de Krasni Sulín del óblast de Rostov, en Rusia.
Pervomaiski (Kiselevo, Krasni Sulín, Rostov), localidad del municipio de Kiselevo del raión de Krasni Sulín del óblast de Rostov, en Rusia.
Pervomaiski (Prigorodni, Krasni Sulín, Rostov), localidad del municipio Udarnikovskoye del raión de Krasni Sulín del óblast de Rostov, en Rusia.
Pervomaiski (Matvéyev-Kurgán, Rostov), localidad del raión de Matvéyev-Kurgán del óblast de Rostov, en Rusia.
Pervomaiski (Oktiabrski, Rostov), localidad del raión de Oktiabrski del óblast de Rostov, en Rusia.
Pervomaiski (Tselina, Rostov), localidad del raión de Tselina del óblast de Rostov, en Rusia.
Pervomaiski (Kinel-Cherkasy, Samara), localidad del raión de Kinel-Cherkasy del óblast de Samara, en Rusia.
Pervomaiski (Sergíevsk, Samara), localidad del raión de Sergíevsk del óblast de Samara, en Rusia.
Pervomaiski (Érsichi, Smolensk), localidad del raión de Érsichi del óblast de Smolensk, en Rusia.
Pervomaiski (Shumiachí, Smolensk), localidad del raión de Shumiachí del óblast de Smolensk, en Rusia.
Pervomaiski (Kámensk-Uralski, Sverdlovsk), localidad del ókrug urbano de Kámensk-Uralski del óblast de Sverdlovsk, en Rusia.
Pervomaiski (Vérjniaya Pyshmá, Sverdlovsk), localidad del ókrug urbano de Kinel-Cherkasy del óblast de Sverdlovsk, en Rusia.
Pervomaiski (Stávropol), localidad del krai de Stávropol, en Rusia.
Pervomaiski (Tambov), localidad del óblast de Tambov, en Rusia.
Pervomaiski (Tula), localidad del óblast de Tula, en Rusia.
Pervomaiski (Zabliálovo, Udmurtia), localidad del raión de Zabliálovo de la república de Udmurtia, en Rusia.
Pervomaiski (Kiyásovo, Udmurtia), localidad del raión de Kiyásovo de la república de Udmurtia, en Rusia.
Pervomaiski (Cherdiakly, Uliánovsk), localidad del raión de Cherdiakly del óblast de Uliánovsk, en Rusia.
Pervomaiski (Kuzobatovo, Uliánovsk), localidad del raión de Kuzobatovo del óblast de Uliánovsk, en Rusia.
Pervomaiski (Totma, Vólogda), localidad del raión de Totma del óblast de Vólogda, en Rusia.
Pervomaiski (Vashki, Vólogda), localidad del raión de Vashki del óblast de Vólogda, en Rusia.
Pervomaiski (Vólogda, Vólogda), localidad del raión de Vólogda del óblast de Vólogda, en Rusia.
Pervomaiski (Ertil, Vorónezh), localidad del raión de Ertil del óblast de Vorónezh, en Rusia.
Pervomaiski (Zabaikalie), localidad del krai de Zabaikalie, en Rusia.

Pervomaiski (Donetsk), localidad del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Pervomaiski (Járkov), localidad del óblast de Járkov, en Ucrania.

Homenajes al 1.º de Mayo